Томас Џефри Хенкс  (; Конкорд, 9. јул 1956) амерички је филмски, телевизијски и позоришни глумац, редитељ и продуцент. Хенксови филмови су зарадили више од 4,9 милијарди долара у Северној Америци и више од 9,96 милијарди долара широм света, чинећи га четвртим глумцем са највећом зарадом у Северној Америци. 

Хенкс се стекао славу водећим улогама у комедијама Сплаш (1984) и Биг (1988). Пет пута је номинован за Оскара за најбољег главног глумца. Он је добитник две узастопне награде Оскар за најбољег глумца, глумећи геј правника који болује од АИДС-а у Филаделфији (1993) и младића са исподпросечним -{IQ}- у Форест Гамп (1994). Поред тога, добитник је и четири Златна глобуса и пет награда Еми. У анкети медијске куће Ранкер изабран је за најбољег глумца свих времена.

Филмографија 

|-
| 1980. || Он зна да си сама || -{He Knows You're Alone}- || Елиот ||
|-
| 1984. || Сирена || -{Splash}- || Ален Бауер ||
|-
| 1984. || Момачко вече || -{Bachelor Party}- || Рик Гаско ||
|-
| 1985. || Човек са црвеном ципелом || -{The Man with One Red Shoe}- || Ричард Харлан Дру||
|-
| 1985. || Добровољци || -{Volunteers}- || Лоренс Борн Трећи ||
|-
| 1986. || Рупа без дна || -{The Money Pit}- || Волтер Филдинг Млађи ||
|-
| 1986. || Ни налик || -{Nothing in Common}- || Дејвид Баснер||
|-
| 1986. || Сваки пут када кажемо збогом || -{Every Time We Say Goodbye}- || Дејвид Бредфорд ||
|-
| 1987. || Полицијска посла || -{Dragnet}- || Пеп Стрибек ||
|-
| 1988. || Велики || -{Big}- || Џош Баскин ||
|-
| 1988. || Поента шале || -{Punchline}- || Стивен Голд||
|-
| 1989. || Комшије из пакла || -{The `burbs}- || Реј Петерсон ||
|-
| 1989. || Тарнер и Хуч || -{Turner & Hooch}- || детектив Скот Тарнер ||
|-
| 1990. || Џо против вулкана || -{Joe Versus the Volcano}- || Џо Банкс ||
|-
| 1990. || Ломача таштине || -{The Bonfire of the Vanities}- ||Шерман Макој ||
|-
| 1992. || Радиио флајер || -{Radio Flyer}- ||старији Мајк ||
|-
| 1992. || Њихова лига || -{A League of Their Own}- || Џими Дуган ||
|-
| 1993. || Бесани у Сијетлу || -{Sleepless in Seattle}- || Сем Болдвин ||
|-
| 1993. || Филаделфија || -{Philadelphia}- || Енду Бекет ||
|-
| 1994. || Форест Гамп || -{Forrest Gump}- || Форест Гамп ||
|-
| 1995. || Аполо 13 || -{Apollo 13}- || Џим Лавел ||
|-
| 1995. || Прича о играчкама || -{Toy Story}- || Вуди (глас) ||
|-
| 1996. || То што радиш! || -{That Thing You Do!}- || гдин Вајт ||
|-
| 1998. || Од Земље до Месеца || -{From the Earth to the Moon}- || Жан-Лук Деспонт ||
|-
| 1998. || Спасавање редова Рајана || -{Saving Private Ryan}- || капетан Џон Х. Милер ||
|-
| 1998. || Стигла вам је пошта || -{You've Got Mail}- || Џо Фокс ||
|-
| 1999. || Прича о играчкама 2 || -{Toy Story 2}- || Вуди (глас) ||
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}- || Пол Еџкомб ||
|-
| 2000. || Изгнаник || -{Cast Away}- || Чак Ноланд ||
|-
| 2001. || Браћа по оружју || -{Band of Brothers}- || британски официр ||
|-
| 2002. || Пут без повратка || -{Road to Perdition}- || Мајкл Саливан ||
|-
| 2002. || Ухвати ме ако можеш || -{Catch Me If You Can}- || Carl Hanratty ||
|-
| 2004. || Гангстерска петорка || -{The Ladykillers}- || професор Дор ||
|-
| 2004. || Терминал || -{The Terminal}- || Виктор Наворски ||
|-
| 2004. || Елвис није ту || -{Elvis Has Left the Building}- || Елвис у сандучету ||
|-
| 2004. || Полар експрес || -{The Polar Express}- || разне улоге ||
|-
| 2006. || Аутомобили || -{Саrs}- || Вуди ауто (глас) ||
|-
| 2006. || Да Винчијев код || -{The Da Vinci Code}- || Роберт Ленгдон ||
|-
| 2007. || Рат Чарлија Вилсона || -{Charlie Wilson's War}- || Чарли Вилсон ||
|-
| 2007. || Симпсонови (филм) || -{The Simpson Моvie}- || сам себе (глас) ||
|-
| 2007. || Чувени Бак Хауард || -{The Great Buck Howard}- || гдин Гејбл ||
|-
| 2009. || Анђели и демони || -{Angels & Demons}- || Роберт Ленгдон ||
|-
| 2010. || Прича о играчкама 3 || -{Toy Story 3}- || Вуди (глас) ||
|-
| 2011. || Лери Краун || -{Larry Crowne}- || Лери Краун ||
|-
| 2011. || Јако гласно и невероватно близу|| -{Extremely Loud and Incredibly Close}- || Томас Шел ||
|-
| 2012. || Атлас облака|| -{Cloud Atlas}- || Хенри Гус/Менаџер хотела/Ајзек/Дермот Хогинс/Кавендиш/Закри||
|-
| 2013. || Спасавање господина Банкса || -{Saving Mr. Banks}- || Волт Дизни ||
|-
| 2013. || Капетан Филипс || -{Captain Phillips}- || Ричард Филипс ||
|-
| 2015. || Мост шпијуна || -{Bridge of Spies}- || Џејмс Б. Донован ||
|-
| 2015. || Итака || -{Ithaca}- || гдин Макали ||
|-
| 2016. || Холограм за краља || -{A Hologram for the King}- || Алан Клеј ||
|-
| 2016. || Чудо са Хадсона || -{Sully}- || Чесли Сали Саленбергер ||
|-
| 2016. || Пакао || -{Inferno}- || Роберт Ленгдон ||
|-
| 2017. || Круг || -{The Circle}- || Имон Бејли ||
|-
| 2017. || Доушник || -{The Post}- || Бен Брадли ||
|-
| 2019. || Прича о играчкама 4 || -{Toy Story 4}- || Вуди (глас) ||
|-
| 2020. || Борат: Накнадни филм || -{Borat Subsequent Moviefilm}- || самог себе || камео
|-
| 2022. || Елвис || -{Elvis}- || Том Паркер ||
|-
| 2022. || Пинокио || -{Pinocchio}- || Ђепето ||
|-
| 2022. || Човек по имену Ото || -{A Man Called Otto}- || Ото Андерсон ||
|}

Референце

Литература 

 Gardner, David (1999), Tom Hanks: The Unauthorized Biography, London, 
 Gardner, David (2007), Tom Hanks: Enigma, 
 Pfeiffer, Lee (1996), The Films of Tom Hanks, Secaucus, New Jersey, 
 Salamon, Julie (1991), The Devil's Candy: The Bonfire of the Vanities Goes to Hollywood, Boston, 
 Trakin, Roy (1995), Tom Hanks: Journey to Stardom, 
 Wallner, Rosemary (1994), Tom Hanks: Academy Award-Winning Actor, Edina, Minnesota

Спољашње везе 

 
 
 -{Tom Hanks's (partial) family tree}-
 -{Tom Hanks Quotes}-
 
 
 </ref>
 Том Хенкс открио своја три омиљена филма (Б92, 12. новембар 2021)

Рођени 1956.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Добитници награде Сребрни медвед
Амерички гласовни глумци